Kreisamt war die Bezeichnung für verschiedene Verwaltungseinheiten.

 für die Kreisämter im Herzogtum Nassau, siehe Kreisamt (Nassau)
 Kreisamt Hachenburg
 Kreisamt Hadamar
 Kreisamt Herborn
 Kreisamt Höchst
 Kreisamt Idstein
 Kreisamt Langen-Schwalbach
 Kreisamt Limburg
 Kreisamt Nassau
 Kreisamt Rüdesheim
 Kreisamt Wiesbaden
 Kreisamt Reichelsheim
 für die Kreisämter im Königreich Sachsen, siehe Kreisamt (Sachsen)
 Kreisamt Freiberg
 Kreisamt Leipzig
 Kreisamt Meißen
 Kreisamt Schwarzenberg
 Kreisamt Tennstedt
 Kreisamt Wittenberg
 In der Zeit nach den Theresianischen Reformen 1748–1754 gab es in der Habsburgermonarchie bis 1868 Kreisämter als Verwaltungssitz der Kreise, siehe Kreis (Habsburgermonarchie).

Verwaltungseinheit